Yakov Bogomolov (Преждевременный человек) est un film soviétique réalisé par Abram Room, sorti en 1971.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Leonid Kraïnenkov
 Musique : Alexandre Skriabin
 Décors : Leonid Kozlov

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1971
Film dramatique soviétique